Ajn at-Tina – miejscowość w Syrii, w muhafazie Damaszek
 Ajn at-Tina – miejscowość w Syrii, w muhafazie Latakia